Christian Beetz ist der Name folgender Personen:

* Christian Beetz (Regisseur) (* 1968), deutscher Produzent, Regisseur und Dozent
 Christian Beetz (Nordischer Kombinierer) (* 1984), deutscher Nordischer Kombinierer